Флекситариа́нство — преимущественно растительная диета, допускающая потребление плоти животных в пищу. Флекситарианцы стремятся как можно меньше потреблять мясо, но при этом полностью его не исключают из своего рациона. В то же время не существует определённого количества потребляемого мяса для классификации флекситарианца.

В 2003 году Американское диалектическое общество признало слово флекситарианец самым популярным словом года и определило его как «вегетарианец, который иногда ест мясо».

Происхождение слова 
В английском языке слово flexitarian является объединением слов flexible (гибкий) и vegetarian (вегетарианец).
Впервые употребление слова «флекситарианство» зафиксировано в октябре 1992 года в выпуске Austin American-Statesman. В этом выпуске репортёр Линда Антони написала статью «Acorn serves up 'flexitarian fare'». Эта статья описывала недавнее открытие «Желудёвого кафетерия», хозяйка которого, Хэльга Морас, называла своё питание «флекситарианским».

Критика 
Флекситарианство часто критикуется вегетарианцами или веганами, которые утверждают, что это направление не может считаться вегетарианством. Согласно этой критике, вегетарианцы — это те, кто полностью исключил мясо, рыбу и морепродукты из своего рациона. Флекситарианство и схожие с ним направления «полувегетарианства» дублируют «проблематику», но «диаметрально противоположны основам вегетарианства».

Примеры 
 Пескетарианство — отказ от употребления в пищу мяса теплокровных животных.
 Поллотарианство — отказ от употребления в пищу млекопитающих.
 Макробиотика

Примечания

Литература 
 Dawn Jackson Blatner, RD, LDN, 2009, The Flexitarian Diet: The Mostly Vegetarian Way to Lose Weight, Be Healthier, Prevent Disease, and Add Years to Your Life, McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-154957-9

Ссылки 
 [vegetarian.about.com/od/glossary/g/Flexitarian.htm What is a «flexitarian»?]
 Can You Be a Vegetarian and Still Eat Meat?
 Staples of the British Diet, are on the Wane as 'Flexitarians' forgo Meat by Susie Mesure, The Independent, July 12 2009

Вегетарианство